Страткона, :
 Лорд Страткона — канадский военный и политический деятель
 Страткона (город, Миннесота)
 Парк Страткона:
 Провинциальный парк Страткона (Британская Колумбия)
 Парк Страткона (Калгари)
 Парк Страткона (Оттава)